Error o erróneo,en lo coloquial, puede referirse a distintos conceptos en diversos campos de conocimiento:

Psicología y planificación 
Error de hardware
Error de concepto: inexactitud o equivocación al producir en la mente una idea sobre algo.
Error de apreciación: es una inexactitud o equivocación al percibir con los sentidos y la mente un determinado fenómeno o evaluar determinada situación o problema.
Error humano: una expresión que indica que un suceso desfavorable está fuertemente condicionado por la actividad de las personas que participan directa o indirectamente en su realización y control.

Derecho 
Error (Derecho).
Error communis facit ius.
Error judicial.

Ciencias naturales y matemáticas 
Error experimental: la inexactitud cometida por culpa de no poder controlar adecuadamente la influencia de todas las variables presentes en un experimento.
Error de medición: la inexactitud que se acepta como inevitable al comparar una magnitud con su patrón de medida. 
Error de aproximación: es una medida del error cometido al aproximar una magnitud numérica por una expresión aproximada más sencilla que la expresión original exacta.
Error de cálculo: inexactitud o equivocación al realizar una operación matemática.

Informática 
Error de programación
Código de error de los programas
Error de Software

Enlaces externos 

Comunicación humana
Medición